Esposizione universale di Parigi 1855
 Esposizione universale di Parigi 1867
 Esposizione universale di Parigi 1878
 Esposizione universale di Parigi 1889
 Esposizione universale di Parigi 1900 
 Esposizione universale di Parigi 1925 
 Esposizione universale di Parigi 1931 
 Esposizione universale di Parigi (Expo) 1937
 Esposizione universale di Parigi (Expo) 1965